Ricinoides — рід павукоподібних ряду Рицінулеї (Ricinulei). Рід поширений у Західній Африці.

Види 
 Ricinoides westermannii (Guerin-Meneville, 1838) 
 Ricinoides afzelii (Thorell, 1892)
 Ricinoides atewa Naskrecki, 2008
 Ricinoides crassipalpe (Hansen & Sorensen, 1904)
 Ricinoides feae (Hansen, 1921)
 Ricinoides hanseni Legg, 1976
 Ricinoides karschii (Hansen & Sorensen, 1904)
 Ricinoides leonensis Legg, 1978
 Ricinoides megahanseni Legg, 1982
 Ricinoides olounoua Legg, 1978
 Ricinoides sjostedtii (Hansen & Sorensen, 1904)

Посилання 
 Ewing, 1929 : A synopsis of the American arachnids of the primitive order Ricinulei. Annals of the Entomological Society of America, vol. 22, pp. 583–600.
 Classification de Hallan

Рицінулеї
Роди павукоподібних